El término desarrollador de tercera o terceros (en inglés third-party developer), es el nombre con el cual se conocen a las empresas que desarrollan software libremente para cualquier tipo de plataforma, sin mantener exclusividad con ninguna, aunque también se trata de programas que aceptan archivos de otros programas. Especialmente se aplica en videojuegos.

Ejemplos de empresas third-party son Activision (que fue el primer tercero de la historia), Atari (antes era un desarrollador principal), Ubisoft, Electronic Arts, Sega (antes era principal), Capcom, Konami, Square Enix, Take-Two Interactive, entre otras.

También hay numerosas empresas de este perfil en el sector de las aplicaciones móviles que desarrollan aplicaciones para instalar o acceder desde los dispositivos móviles.

Historia 

Las primeras compañías en utilizar este método fueron ATARI y Activision. Activision publicaba juegos manteniendo los derechos de autor en las consolas de ATARI, esto hacía que ATARI tuviera una mayor librería de juegos y Activision no tuviera que desarrollar su propia consola para publicarlos. El término nació debido a que estos juegos eran desarrollados por un tercero, ya que antes de esto solamente la compañía dueña de la consola y/o computadora desarrollaba juegos para ella.

También existen los términos desarrollador de primera y segunda. Un desarrollador de primera es aquel que hace juegos para sus propios equipos. Mientras que un desarrollador de segunda parte es aquel que realiza un juego para la compañía dueña de la consola o dispositivo pero también cede los derechos del mismo juego. Es común que un desarrollador de segunda, aunque no tenga los derechos del producto, reciba crédito por haber desarrollado el juego.

Véase también 
 Desarrollador de videojuegos
 Desarrollador de primera
 Desarrollador de segunda

Enlaces externos 
Cultura G - ¿Quienes son los desarrolladores de tercera parte?

Software
 3party